Niebylec (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap Subkarpaten, in powiat Strzyżowski
 Niebylec (Subkarpaten), een dorp in het Poolse woiwodschap Subkarpaten, in powiat Strzyżowski